De Borchgrave, ook wel Borchgraeve, is een verdwenen kasteel in de Nederlandse plaats Venlo.

De precieze locatie van dit kasteel is niet geheel duidelijk. Henri Uyttenbroeck vermeldt dit kasteel in zijn Straten te Venlo uit 1914 als zijnde liggend binnen de voormalige vestingwerken. Uit een stadsrekening, die hij als bewijs presenteert, blijkt dat er een weg aan de Borchgrave heeft bestaan sinds 1404. Waarschijnlijk wordt hiermee het voormalige complex van het Sint-Jacobsgasthuis bedoeld, aangezien het kwadrant Q4 in die tijd nog nauwelijks bebouwd was en dit het enige complex in dat gedeelte van de binnenstad was dat enig volume had. Dit vermoeden wordt versterkt door de aanwezigheid vóór 1560 van een kruithuis even ten noorden van het complex, dat onder toezicht stond van de burggraaf, welke het militaire commando voor de hertog van Gelre in de stad voerde. De door Uyttenbroeck aangehaalde Weg aan de Borchgraeve moet dan het Maasschriksel of het Helschriksel zijn.

Kasteel in Venlo
Verdwenen kasteel in Nederland